

Сумароково — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Сумароково — присілок, Митищинський міський округ, Московська область